Split je lahko:

 Split je mesto na Hrvaškem.
 Split je podjetje, ki izdeluje rolkarska oblačila.
  Split je vrsta glasbenega albuma, ki vključuje dva ali več različnih izvajalcev.